

Geografia 
 Münzenberg – città tedesca nel land dell'Assia

Persone 
 Filippo Luigi II di Hanau-Münzenberg –  conte di Hanau-Lichtenberg
 Filippo Reinardo di Hanau-Münzenberg –  conte di Hanau-Lichtenberg
 Giovanni Ernesto di Hanau-Münzenberg-Schwarzenfels – conte di Hanau-Münzenberg-Schwarzenfels e di Hanau-Münzenberg
 Gottfried Münzenberg – fisico tedesco
 Reinhold Münzenberg – dirigente sportivo, allenatore e calciatore tedesco
 Willi Münzenberg – politico tedesco

Storia 
 Hanau-Münzenberg – stato del Sacro Romano Impero